En Pologne, Karolów peut désigner : 

dans la voïvodie de Łódź :
 Karolów, village.

dans la voïvodie de Mazovie :
 Karolów, village de la gmina de Chotcza,
 Karolów, village de la gmina de Sienno.

dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Karolów, village.